Il singolare  del Challenger Salinas 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Santiago Giraldo era il detentore del titolo, ma questa'anno non ha partecipato.

Brian Dabul ha battuto in finale 6-3, 6-2 Nicolás Massú.

Teste di serie

  Nicolás Massú (finale)
  Thiago Alves (primo turno)
  Sebastián Decoud (secondo turno)
  Carlos Salamanca (secondo turno)

 Brian Dabul (campione)
 Santiago González (secondo turno)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2010